Го́ллум (), иногда Го́рлум, он же Смéагол, или, в некоторых переводах, Смéагорл  (; это имя он носил, когда был хоббитом) — вымышленное существо, один из ключевых персонажей произведений Джона Р. Р. Толкина «Хоббит, или Туда и обратно» и «Властелин Колец».

Личность 

Голлум — существо небольшого роста, крайне тощее, с большими светящимися глазами. Его кожа, согласно «Хоббиту», блестящая и чёрного цвета. В «Хоббите» упоминается о том, что в прошлом он жил на поверхности. Голлум ранее был хоббитом, но, в отличие от них, не любил солнце и стремился спрятаться от него поглубже под землю. Вероятно, и по первоначальному замыслу автора, Голлум был каким-то существом неизвестной породы. Таким он изображён и в мультфильме Бакши — похожим одновременно на паука и на голодную лягушку. В кино-версии Джексона кожа, напротив, была показана очень бледной, что было бы правдоподобней, поскольку Голлум несколько столетий не был на солнце. Голлум довольно силён и ловок, но труслив и лжив.
 
Во «Властелине Колец» биография и личность Голлума раскрываются намного полнее: в трилогии он предстаёт уже не непонятным чудищем, а несчастным бывшим хоббитом, жертвой Кольца. Он начинает страдать раздвоением личности, разговаривать сам с собой, разделяясь на наивного, трусливого Смеагола и злобного Голлума (из-за этого Сэмуайз Гэмджи называет его «воришкой» (иначе «липучкой») (Смеагол) и «вонючкой» (Голлум)). На него негативно действует светлое эльфийское волшебство: он отказывается есть лембас, а эльфийская лориэнская верёвка, которой его привязывает за ногу Сэм, причиняет Голлуму мучительную боль одним своим прикосновением. Ему ненавистен любой свет — и солнечный, и лунный. Его основная пища — сырая рыба или мясо, по-видимому, Голлум не брезгует также и падалью; в «Хоббите» упоминалось, что он убивал и поедал гоблинов в пещерах, а во «Властелине Колец» — что он пытался достать трупы из болот для поедания, но до них никак нельзя дотянуться. Однако его любимой пищей всё же является сырая рыба.

Одной из отличительных особенностей Голлума является его манера речи. Он говорит о себе во множественном числе первого лица и употребляет в речи модифицированные версии обычных слов, например, «хоббитцы» () вместо «хоббитов», «птитсы» () вместо «птиц» и т. п. Само прозвище «Голлум» он получил за сглатывающий звук «голлум!», который часто повторял (подчёркивая эту его особенность, в одном из переводов Сэм со злостью говорит ещё до встречи с Голлумом: «Ну я вобью „голлум“ ему в глотку, попадись он мне!»). Его речь насыщена своеобразными синонимами, которыми он заменяет забытые слова: так, Солнце он называет «Жёлтый лик» (вариант — «Жёлтая морда»). О себе Голлум говорит главным образом в третьем или во втором лице, иногда во множественном числе («мы»), хотя изредка, в особенности когда в нём просыпается личность Смеагола, он называет себя «я». Сэм и Фродо считают это признаком искренности его речей. Особенно известно присловье Голлума «Моя Прелесть» (): так он называет Кольцо (а в «Хоббите» — и самого себя).

Этимология имени 
Имя Смеагол происходит от древнеанглийского слова smygel ( «нора», «место, в которое вползают»); его Толкин также использовал в слове «смиал» (), которым хоббиты называли свои наиболее крупные норы. Более отдалённо это имя также связано с именем дракона Смауга, которое является формой прошедшего времени прагерманского глагола smugan (прагерм. «протискиваться в дыру»). Подлинное имя Смеагола на вестроне — Трахальд (, переводится как «рытьё нор», «ввинчивание вглубь»), связанное таким же образом с настоящим именем Смауга на языке Дейла, Трагу ().

Имя Голлум могло быть взято из древненорвежского языка, в котором есть слово gull (другая форма — goll), оно означает «золото, сокровище, драгоценность», а в словосочетании fingr-gull также обозначает «кольцо».

Биография 

В последнем тысячелетии Третьей Эпохи хоббит Смеагол жил в маленьком селении, которое располагалось на берегу реки, впадающей в Андуин. Именно на этих берегах во втором году Третьей Эпохи погиб Исилдур и трое его старших сыновей, а Кольцо Всевластья было потеряно.

В 2463 году Т. Э. хоббит из племени хватов и родственник Смеагола, Деагол, случайно нашёл в реке Кольцо. Едва увидев Кольцо, Смеагол сразу же захотел получить его от Деагола как «подарок на день рождения», но Деагол, также оказавшийся под властью Кольца, отказал ему, что и привело к смертельной схватке. Смеагол убил своего родича и забрал Кольцо себе.

Кольцо быстро подчинило Смеагола и изменило его характер в худшую сторону, и за преступления хоббита изгнали из племени. В это время он получил прозвище «Голлум» из-за непонятных звуков, которые он произносил. В 2470 году Третьей Эпохи он уходит в Туманные Горы, надеясь найти у корней гор новую жизнь. С того времени он стал называть себя «мы», а Кольцо именовать «прелестью». Кольцо заметно продлило его жизнь, и почти 500 лет он жил на островке посреди подземного озера, окончательно став рабом Кольца и потеряв облик хоббита.

Во время похода Бильбо Бэггинса и гномов (см. «Хоббит, или Туда и обратно») путешественники попадают в глубины Туманных Гор, и заблудившийся хоббит, Бильбо, находит Кольцо Всевластия, неожиданно «потерянное» Голлумом в одном из туннелей гоблинов. Последний встречается с Бэггинсом и после игры с ним в загадки (последняя загадка Бильбо: «Что лежит у меня в кармане?»), проиграв, понимает, кто нашёл его «прелесть» и пытается напасть. Бильбо едва избегает смерти, случайно надев Кольцо.

Следующие три года Голлум невыносимо страдает без Кольца и, наконец, в 2944 году Третьей Эпохи выходит на поверхность, начиная поиски «вора». В своих скитаниях Голлум по непонятным причинам (возможно, по зову истинного Хозяина Кольца, Саурона) пытается пробраться в Мордор, где встречается с Шелоб и чудом остаётся в живых, вступив с ней в союз и пообещав доставлять ей живые жертвы. Последующие тридцать лет он проводит в поисках Кольца, иногда возвращаясь к Шелоб.

В это время (3001 г. Т. Э.) Гэндальф догадывается, каким кольцом владеет Бильбо, и охрана Шира усиливается. Маг пытается найти Голлума и просит Арагорна помочь ему. Однако в 3009 году Голлум попадает в руки Саурона и под пытками рассказывает о Кольце и его местонахождении. Девять назгул покидают Мордор и направляются в Шир. Вслед за ними выпускают Голлума; Арагорну и Гэндальфу удается изловить его и некоторое время он пребывает у эльфов Лихолесья, однако ему помогают сбежать орки. Он выслеживает Братство Кольца в Мории и встречается с Фродо 29 февраля 3019 года. Пытаясь отнять у хоббитов Кольцо, Голлум нападает на них в открытую, однако хоббиты одолевают его и принуждают служить им проводником, заставив дать клятву именем Кольца служить его тогдашнему обладателю (Фродо). Тем не менее, Голлум не оставляет попыток завладеть его «Прелестью» и предлагает хоббитам провести их в Мордор тайным путём через перевал Кирит Унгол, где находится логово Шелоб. Таким образом, Голлум рассчитывал с помощью чудовища расправиться с хоббитами и самому завладеть бесхозным Кольцом. Однако его замысел провалился, а сам Голлум, напав на Сэма, остался жив лишь чудом.

В Мордоре Голлум тайно следовал за Фродо и Сэмом к Ородруину, выжидая удобного случая, чтобы завладеть Кольцом. 25 марта 3019 года Третьей Эпохи хоббиты добрались до пещеры у жерла горы — Саммат Наур. Они вознамерились бросить Кольцо в лаву, но оказалось, что это совсем не так просто — любое существо оказывается под полной властью Кольца и противостоять этому невозможно. Стоя на краю пропасти, Фродо объявил себя Властелином Кольца, но на него внезапно напал Голлум. В схватке Голлум откусил палец соперника вместе с Кольцом, но почти тут же, прыгая от радости, свалился в пропасть. Кольцо упало в лаву Ородруина и было уничтожено; Голлум тоже погиб, сыграв таким образом решающую роль в истории с кольцом.

Создание и развитие 

Согласно Дугласу Андерсону, прототип Голлума появляется в стихотворении Glip, написанном около 1928 года. Толкин в нём описывает живущее в пещере голодное существо с «двумя круглыми глазами», которые светятся во тьме.

В первом издании «Хоббита» Голлум представлен как относительно дружелюбное и почтенное существо, которое признаёт поражение в игре в загадки, и когда понимает, что кольцо потерялось, извиняется перед Бильбо и вместо кольца предлагает показать ему выход из пещеры. Джон Рейтлифф подчеркивает, что персонаж проявляет себя на удивление более достойно, чем Бильбо: тот знает, что завладел кольцом Голлума, но требует себе другое вознаграждение. В этой версии Голлум ещё не считается хоббитом; сам рассказчик говорит, что он не знает, «кто или что он был такое», он просто «Голлум» или «старый Голлум».

В 1937 году по просьбе издателя, который ждал продолжения «Хоббита», Толкин начал писать «Властелин Колец». В первом варианте главы «Тень прошлого» история Голлума, рассказанная Гэндальфом, уже была близка к окончательной версии. Разница в том, что Голлум сам находит Кольцо в реке, а его первоначальным именем было Дигол ( — «тайный», «скрытый»), а не Смеагол (позже имя Дигол изменилось в Деагол () и было передано двоюродному брату Голлума).
В записи, датированной 1939 годом, Толкин предположил, что Голлум, возможно, нашёл второе кольцо в Мордоре, но эта идея не получила дальнейшего развития. В том же наброске уже присутствует финал «Властелина Колец»:

В этот момент Голлум — который, казалось, изменился и провёл их тайными тропами через Мордор — подходит и вероломно пытается отобрать Кольцо. Они борются, Голлум отбирает Кольцо и падает в Расщелину.

В 1947 году, ещё в процессе написания «Властелина Колец», Толкин отправляет своему издателю различные поправки к «Хоббиту». В оригинальной версии 1937 года Голлум был готов отдать своё кольцо в качестве подарка Бильбо, но эта версия не согласуется с «Властелином Колец», где Кольцо имело слишком большое значение, особенно для Голлума. Поэтому Толкин планировал изменить историю встречи Бильбо Бэггинса с Голлумом. Он выслал издателю Стэнли Анвину переписанную версию главы «Загадки в темноте» как один пример изменений, необходимых для устранения противоречий с «Властелином Колец». К удивлению Толкина, новая версия главы была включена во второе издание «Хоббита», опубликованное в 1951 году. Поставленный перед свершившимся фактом, Толкин всё же находит способ сохранить последовательность в своих произведениях: пролог к «Властелину Колец» включает в себя замечание, объясняющее, что версия 1937 года была ложью, рассказанной Бильбо для гномов, а новая версия содержит описание настоящих событий.

Источники вдохновения 

Голлума часто сравнивают с Гренделем — чудовищем из древнеанглийской поэмы «Беовульф». В дополнение к их внешнему сходству «оба они ведут образ жизни, связанный с ночью, подземельем и водой». Голлума также сопоставляют с библейским Каином, который, согласно тексту «Беовульфа», является предком Гренделя. Оба убили близких родственников, Авеля и Деагола, и после этого их изгнали из семьи: «[Голлум] совершил грех Каина, приобретая Кольцо и убивая своего двоюродного брата в завистливом желании обладать [Кольцом]».

В одном из писем к сыну Кристоферу Дж. Р. Р. Толкин сравнивает отношение Сэма к Голлуму с отношением Ариэля к Калибану в пьесе «Буря» Уильяма Шекспира. Лиза Хопкинс также проводит параллель между обхождением Фродо с Голлумом и обращением Просперо с Калибаном.

Из литературы конца XIX — начала XX века Голлума можно сравнить с Гагулой — колдуньей из романа Генри Хаггарда «Копи царя Соломона», изданного в 1885 году и прочитанного Толкином в молодости. В этом сравнении особенно выделяются физические характеристики Гагулы и её манеры разговора.

Другой возможный источник вдохновения состоит в сравнении Голлума с Големом из одноимённого фантастического романа Густава Майринка 1915 года. Помимо близости имён, Голлум и Голем Майринка являются человекоподобными созданиями неизвестного вида и обладают способностью к невидимости.

По мнению Дэйва Нельсона, на описание Голлума предположительно оказал влияние роман Герберта Джорджа Уэллса «Машина времени», а именно персонажи морлоки. У морлоков тусклая белая кожа и отражающие свет глаза. Как и Голлум, они сравниваются с пауками, боятся света и едят элоев, как Голлум ест гоблинов.

В произведениях Толкина Голлум сравним с персонажем Гримой Гнилоустом из «Властелина Колец». Подобно Гриме, который в конечном счёте предаёт своего господина Сарумана, Голлум предаёт Фродо, оставив его в Логове Шелоб.

Сценические воплощения 
 В телеспектакле «Сказочное путешествие мистера Бильбо Беггинса, Хоббита» (СССР) — Игорь Дмитриев;
В советском телеспектакле 1991 года «Хранители» роль Голлума исполнил актёр Виктор Смирнов.
 В кинотрилогиях «Властелин Колец» и «Хоббит» — Энди Серкис, как в компьютерной анимации при помощи motion capture, так и вживую — Смеагол «до обращения»;
 В короткометражном фанатском фильме «Охота на Голлума» — Гарет Броу.

Премии 
Голлум получил кинопремию MTV, вместе с исполнившим его роль Энди Сёркисом, и лично забрал премию. При этом он произнес эмоциональную и нецензурную речь против MTV.

Отражение в культуре 
Известная фраза Голлума «Моя прелесть» заняла 85 место в списке 100 известных цитат из американских фильмов за 100 лет по версии AFI. По результатам опроса читателей, проведённого в 2011 году на форуме сайта журнала Empire, персонаж в исполнении Серкиса занял 13-е место в списке «100 величайших персонажей кино» по версии журнала.

В честь Голлума назван Ingerophrynus gollum — описанный в 2011 году вид бесхвостых земноводных семейства жаб, эндемичный для Западной Малайзии.

Примечания

Литература

Ссылки 
 * Gollum на сайте Tolkien Gateway
 Gollum на сайте Thain’s Book
 Gollum на сайте Encyclopedia of Arda
 

Персонажи легендариума Толкина
Персонажи повести «Хоббит»
Вымышленные персонажи, страдающие раздвоением личности
Вымышленные каннибалы
Вымышленные убийцы
Вымышленные отшельники
Вымышленные долгожители
Персонажи романа «Властелин колец»
Кинозлодеи